La Paloma (telenovela) — telenovela mexicana de 1995

Geografia 
 Palomas
 La Paloma — cidade uruguaia do departamento de Rocha, Uruguai
 La Paloma (Paraguai) — distrito do departamento de Canindeyú, Paraguai
 La Paloma (Texas) — região censo-designada do Texas, Estados Unidos
 Alfred-South La Paloma — região censo-designada do Texas, Estados Unidos
 La Paloma-Lost Creek — região censo-designada do Texas, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos